Cerodrillia clappa är en snäckart som beskrevs av Bartsch och Alfred Rehder 1939. Cerodrillia clappa ingår i släktet Cerodrillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
clappa